Doliszte – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Doliszte – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna